Вещь — многозначный термин, входящий в базовые понятия многих направлений науки и широко используемый в обыденной жизни. Понимание вещи как части материального мира может рассматриваться как основа системы мировоззрения и познания.

Вещь как концепция 
Теория вещи объединяет теорию мышления, мистицизм, психоанализ, экономическую теорию и теорию ценности. Аналитический поворот, связанный с изучением вещи как объекта произошел в XX веке. «Большинство теорий, сформировавшихся в преддверии Новейшего времени, не просто обозначили предметность как основной сюжет, а выбрали объект основой аналитической схемы». К работам, рассматривающим теоретические аспекты вещи относят концепции Карла Маркса, теорию Дара Марселя Мосса, семиотику Ролана Барта, а также теорию знака Фердинанда де Соссюра, который рассматривал возможность отражения вещи в языке.
В теории вещи обозначают несколько базовых аспектов. Вещь представляют в понятиях целого. Она постулируется как единая, завершенная в своих качествах система. Одновременно с этим вещь рассматривают как часть, фрагмент, отрывок. Вещь свидетельствует о предметности мира. Одновременно она является элементом системы знаков. Вещь является основой языкового индекса. Проблематику вещи связывают с концепцией бытия и времени. Концепция вещи связывает сознание с идеей вечности. «Возможность существования вещи — это возможность существования концепта жизни».
Утрата функционального смысла и смысловая составляющая затрудняют  участие вещи в системе обмена. «Сбой процесса обмена делает предмет магическим инструментом, лишает ее рационального эквивалента, превращает в ритуальный и символический инструмент».

Вещь в философии 
Вещь — одна из основных онтологических категорий, отдельный объект материального мира, обладающий относительной независимостью, объективностью и  существования. В общем понимании вещь характеризует количественную характеристику материи. Определённость вещи задаётся её структурными, функциональными, качественными и количественными . Наиболее общим выражением собственных характеристик вещи являются её свойства, а место и роль данной вещи в определённой системе выражаются через её отношения с другими вещами.

Подлинная сущность всякого бытия, безотносительная к познающему субъекту и к условиям его познания, называется вещью, вещью в себе или о себе (, по Канту). В этом своём значении понятие вещи противополагается, с одной стороны, тому, что не имеет действительного бытия, а только мнимое или воображаемое, а с другой стороны — тому, что хотя и существует, но лишь в другом или при другом, как его свойство, атрибут и т. п.

В этом смысле и духовное существо, человек, определяется как вещь, как вещь мыслящая (по Декарту — , ). В более тесном смысле вещами называются только предметы бездушные и страдательные в противоположность существам одушевлённым и деятельным.

Наконец, в третьем, специальном значении понятие вещи противополагается понятию свободного лица, и к вещам причисляются предметы хотя бы и одушевлённые, но не имеющие нравственной свободы по существу (каковы животные) или же только лишённые юридической самостоятельности (каковы рабы или невольники); здесь под вещью разумеется всё, что может быть чьей-нибудь собственностью.

Философский смысл слова вещь сводится к одному из двух понятий: или к понятию метафизической субстанции, или к понятию физического тела. А так как между этими двумя понятиями есть существенная разница — ибо физическое тело есть только явление, а не субстанция, — то общий термин вещь, относимый одинаково и к той и к другой категории бытия (и к сущностям, и к явлениям), теряет всякий определённый смысл и совпадает с неопределённым местоимением что-то, что-нибудь.

Вещь в юриспруденции 

Вещь — в праве предмет внешнего (материального) мира, находящийся в естественном состоянии в природе или созданный трудом человека; основной объект имущественного правоотношения.
Вещи делятся на следующие категории:
 движимые и недвижимые;
 определяемые родовыми признаками и индивидуально-определенные вещи;
 делимые и неделимые;
 потребляемые и непотребляемые.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и всё, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

Индивидуально-определённая вещь — вещь, отличающаяся присущими лишь ей свойствами и характеристиками, которые позволяют выделить её из общей массы других однородных вещей. Вещь, определяемая родовыми признаками — вещь, не являющаяся единственной в своём роде, схожая с другими вещами общими родовыми признаками.

Неделимая вещь — вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения её назначения. Делимая вещь — вещь, раздел которой возможен без изменения её назначения.

Потребляемая вещь — вещь, которая при однократном акте использования уничтожается или существенно изменяется (напр., переработка сырья). Непотребляемые вещи при использовании изнашиваются, но не теряют существенные первоначальные свойства в течение значительного времени (машины, жилые строения, мебель и т. д.).

Различаются также главная вещь и её принадлежность. Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.

Вещи делятся на оборотоспособные, изъятые из оборота, ограниченные в обороте.

Вещь в изображении 

Отдельная проблема – представление вещи в изображении. В рисунке, живописи и фотографии вещь теряет свой материальный статус. Некоторые изобразительные форматы, например, фотография,  зависимы от вещи. В силу особенностей техники фотография не может избегать объектов. «Смысл не только в том, что фотография невозможна без объекта. Фотография обладает очевидной возможностью превращения окружающего мира в вещь или набор вещей». 
В изображении вещью становится то, что в реальной действительности противостоит предметной среде: бестелесное, беспредметное, бесформенное. Осязаемость пустого пространства иногда называют одной из характеристик фотографического изображения.  «Для фотографии видимость является критерием предметного и одновременно маркером принадлежности системе вещей».

Вещь в быту 
Вещи в быту — предметы бытового назначения (как правило длительного пользования). К ним относится:

 мебель
 декоративное оформление интерьера (шторы, ковры, картины, вазы, статуэтки и т. п.)
 светильники
 бытовая техника (включая инструменты) 
 головные уборы, обувь, одежда и бельё
 постельные принадлежности 
 кухонная утварь, посуда и столовые принадлежности
 предметы личной гигиены, уборочный инвентарь
 предметы галантереи и украшения, сумки‎ (чемоданы)
 печатные издания, спортинвентарь, предметы хобби, игрушки

Вещь в культуре 
В разговорном языке сложилось немало устойчивых сочетаний со словом вещь, и это нашло отражение во многих произведениях культуры.
 С вещами на выход — выражение тюремного сленга, означающее, как правило, изменение дальнейшего места заключения, используется как расхожий штамп.
 Вот это вещь! — выражение удивления или заинтересованности.

Примечания

Литература 
 Васильева Е. Фотография: к проблеме вещи // Вестник СанктПетербургского университета. Искусствоведение, 2022, т. 12, №. 2, с. 275–294.
 Васильева Е. Положение вещей. О книге Валерия Подороги "Вещь" / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. №43. С. 307-311.
 
 Подорога В. Вопрос о вещи: опыты по аналитической антропологии. М.: Grundrisse, 2016.
 Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической перспективе // Aequinox. М., 1993, с. 70-94
 Е. Торчинов. Вещь и вещность в китайской и европейской философии // Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: Познание запредельного. СПб., 2005, с. 85—95
 Н. Г. Анарина. Сакральная телесность японской художественной вещи // Вещь в японской культуре. М.: Вост. лит., 2003, с. 185—201.
 Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения, М., 1963.
 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр., и сопр. ст. С. Зенкина. М.: «РУДОМИНО», 1995. 168 с.

Ссылки 

 Гражданский кодекс Российской Федерации

Философские термины